Dive!! — filme japonês de 2008
 Dive! Dive! Dive! — canção de Bruce Dickinson
 Dive (canção de Ed Sheeran)
 Dive (álbum de Tycho)
 Rio Dive, França
 Projeto High Dive